Kumper Bach ist ein Gewässername:

 Kumper Bach (Hausacker Bach), linker Zufluss des Hausacker Bachs (zum Eifgenbach) bei Kump, Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kumper Bach (Hornbach), linker Zufluss des Hornbachs in Hanviller, Département Moselle, Lothringen, Frankreich